Фе́йнберг () — єврейське (їдиш) прізвище. Походить від німецьких та єврейських слів «fein» / פאַנע i «berg» / בערג — «гарний» і «гора».

Відомі носії 
 Володимир Фейнберг (1892—1969) — радянський кінорежисер і сценарист.
 Самуїл Фейнберг (1890—1962)— радянський піаніст, музичний педагог, композитор.
 Володимир Кунін (справжнє прізвище Фейнберг; 1927—2011) — російський письменник, сценарист. Син Володимира Фейнберга.

Див. також 
 Файнберг (прізвище)
 Фінберг

Єврейські прізвища